La borsa elettrica è un sistema organizzato di offerte, di vendita e di acquisto di energia elettrica. La borsa elettrica, prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico, è stata istituita in Italia a partire dal 1º aprile 2004 ed è gestita dal Gestore del mercato elettrico, diventato poi dal novembre 2009 Gestore dei mercati energetici. La vendita di energia elettrica viene effettuata ogni giorno per il giorno successivo ricorrendo ad una contrattazione su base oraria dove l'incontro tra domanda e offerta viene effettuata attraverso il  sistema del prezzo marginale.

Semplificando, tale meccanismo remunera i produttori pagando a tutti il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta, che è pari al prezzo dell'offerta più costosa tra quelle accettate per soddisfare la domanda.

Il meccanismo è più chiaro con un esempio: ipotizziamo che la domanda chieda 10 Wh.
I produttori sono più di uno, ed il primo offre 5 Wh a 1€, il secondo 4 Wh a 2€ ed il terzo 1 Wh a 3€.
Il totale delle unità domandate ed offerte è così pari a 10 Wh, che verranno pagate tutte e 10 a tutti i produttori al prezzo più alto offerto, ovvero 3€, per un totale di 30€.

Il mercato elettrico si articola in diverse fasi, sia per l'ordine temporale di esecuzione sia per gli attori coinvolti: mercato elettrico a pronti (MPE), mercato elettrico a termine (MTE) e piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX (CDE).

Il mercato elettrico comunemente detto è il mercato a pronti, che si articola a sua volta in tre sottofasi (mercato del giorno prima, infragiornaliero e servizio di dispacciamento), dove vengono condotte le sedute di contrattazione dell'energia.

Note

Voci correlate
 Gestore dei mercati energetici
 Gestore dei servizi elettrici
 Produzione di energia elettrica in Italia

Collegamenti esterni
 
 

Commercio
Industria dell'energia in Italia